Bovolenta steht für:
 Bovolenta (Italien), italienische Gemeinde

Bovolenta ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Bovolenta (* 1988), französischer Freestyle-Skier
 Fabio Bovolenta (* 1956), italienischer Curlingspieler
 Vigor Bovolenta (1974–2012), italienischer Volleyballspieler